

Patronyme 
 Johan Christoffer Boklund (1817-1880), peintre suédois.

Toponyme 
 Böklund, municipalité allemande.